Algemeen
Gat (opening), een ruimte of holte;
Anatomie
Anus (anatomie), de uitmonding van de endeldarm;
Bil (anatomie), in de menselijke anatomie de ronding van de torso die aan de heup is verbonden;
Geografie
Een dorp of gehucht.
Het Gat (Nederland), buurtschap in de gemeente Geertruidenberg
Een water of zeearm als bijv. het Veerse Gat.
Gat van Loopgauw, rivier in Nederland.
Gat (plaats), stad in de Hebreeuwse Bijbel in het gebied van de Filistijnen;
Gat (kibboets), een kibboets in Israël
Hat (Oekraïne) plaats in de West-Karpaten
Gezondheid
Cariës, gaatjes in tanden en kiezen.
Media en muziek
Het Gat van Nederland, een VPRO-televisieprogramma uit de jaren zeventig;
Gat (muziek), een instrumentale compositie uit de Hindoestaanse muziek;
Taalkunde
Gat in de taal, een begrip waar geen woord voor is.
Wetenschap en technologie
Gat in de ozonlaag, een plek in de ozonlaag waar ozon in slechts zeer kleine concentraties te vinden is.
Elektronengat, het ontbreken van een elektron uit een anders volledig volle valentieband;
De afkorting voor een gebruikersacceptatietest
Gat (hoofddeksel), een traditionele Koreaanse hoed